Das Acura Classic 2000 war ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 29. Juli bis 6. August 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
2000